Кёфлах () — город  в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Фойтсберг. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Бухеггер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 31 места.

 СДПА занимает 22 места.
 АНП занимает 5 мест.
 АПС занимает 3 места.
 Партия DFK занимает 1 место.

Фотографии

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Города Штирии